Brodie steht für:

 Clan Brodie, schottischer Clan
 Brodie Castle, Schloss bei Nairn, Schottland
 Brodie Peak, Berg auf der antarktischen Halbinsel
 Brodie Ponds, Tümpel im ostantarktischen Viktorialand

Brodie ist der Familienname folgender Personen:

 Angela Hartley Brodie (1934–2017), US-amerikanische Pharmakologin
 Benjamin Collins Brodie (1783–1862), britischer Chirurg und Anatom
 Benjamin Collins Brodie jr. (1817–1880), britischer Chemiker

 David Brodie (1910–1996), britischer Hockeyspieler
 Fawn McKay Brodie (1915–1981), US-amerikanische Historikerin
 Hugh Brodie (1933–2017), US-amerikanischer Jazz-Saxophonist
 Israel Brodie (1895–1979), britischer Rabbiner, Oberrabbiner des Vereinigten Königreiches und des Commonwealth
 James Brodie (1744–1824), schottischer Politiker und Botaniker

 Leith Brodie (* 1986), australischer Schwimmer
 Mike Brodie (* 1941), US-amerikanischer Geher

 Philip Brodie (* 1975), britischer Schauspieler und Synchronsprecher
 Scott Brodie (* 1971), kanadischer Ruderer
 Shayne Brodie (* 1973), fidschianischer Segler
 Starla Brodie (1955–2014), US-amerikanische Pokerspielerin

 T. J. Brodie (* 1990), kanadischer Eishockeyspieler
 Thomas Brodie-Sangster (* 1990), britischer Schauspieler
 Ty Brodie (* 1966), antiguanischer Segler
 William Brodie (1741–1788), schottischer Tischler und Politiker
 William Brodie (Bildhauer) (1815–1881), schottischer Bildhauer

Siehe auch:
 Brody